Загорщино — село в Аннинском районе Воронежской области России.

Входит в состав Старочигольского сельского поселения.

Население

География

Улицы 
 ул. Загорщина.

Примечания 

Населённые пункты Аннинского района